VIII Островные игры прошли на острове Готланд (Швеция) с 26 июня по 2 июля 1999 года. В них приняли участие 1858 спортсменов из 22 сборных.

Виды спорта 
Медали разыгрывались в 14 видах спорта:

 Атлетика
 Бадминтон
 Баскетбол
 Боулинг
 Велоспорт

 Волейбол
 Гольф
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Плавание

 Стрельба
 Стрельба из лука
 Теннис
 Футбол

Участники и медали

Ссылки 
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net

Островные игры